Fabci može značiti

 Fabci, naselje u općini Višnjan, Hrvatska
 Fabci (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica, Slovenija